Communauté de communes des Quatre Vallées steht für folgende Gemeindeverbände in Frankreich:

 Communauté de communes des Quatre Vallées (Eure-et-Loir) im Département Eure-et-Loir
 Communauté de communes des Quatre Vallées (Loiret) im Département Loiret
 Communauté de communes des Quatre Vallées (Haute-Marne) im Département Haute-Marne
 Communauté de communes des Quatre Vallées (Haute-Saône) im Département Haute-Saône 
 Communauté de communes des Quatre Vallées (Marne) im Département Marne